Baba kan syfta på:

Personer

Efternamn 
 Ahmad Baba al Massufi, afrikansk författare.
 Ammo Baba, irakisk fotbollsspelare.
 Jaroslav Bába, tjeckisk höjdhoppare.
 Keiji Baba, japansk biolog.
 Kikutaro Baba, japansk malakolog.
 Masaru Baba, japansk auktor.
 Sathya Sai Baba, indisk guru.
 Shirdi Sai Baba, indisk guru.
 Takuo Baba, auktor.

Förnamn 
 Ali Baba Horasani, helig man inom islamska bektashi-orden.
 Baba Deep Singh Ji, indisk krigare.
 Baba Diawara, senegalesisk fotbollsspelare.

Fiktiva personer 
 Ali Baba, litterär figur i berättelsen Ali Baba och de 40 rövarna i sagosamlingen Tusen och en natt.
 Baba-Jaga, häxa i slavisk tradition.
 Ponda Baba, fiktiv figur i Star Wars-universumet.

Geografi 
Baba (berg) – bergskedja i Nordmakedonien och Grekland
Baba, Bulgarien – berg i Bulgarien
Loibler Baba – berg i Österrike
Velika Baba – bergstopp i Österrike